Тулупов (Тулупова) — фамилия.

Известные носители 
 Тулуповы — русский княжеский род.

Тулупов, Андрей Александрович (род. 1981) — российский учёный-медик, член-корреспондент РАН.
 Тулупов, Борис Давыдович (? — 1575) — русский государственный и военный деятель, опричный воевода и окольничий, фаворит царя Ивана Грозного.
 Тулупов, Владимир Васильевич (род. 1954) — российский филолог, доктор филологических наук, профессор.
 Тулупов, Виктор Дмитриевич (1931—2021) — советский и российский учёный, конструктор электровозов.
 Тулупов, Герман (в миру — Георгий (Юрий) Иванович; ~ середина 1550-х годов — 1636/37) — иеромонах Троице-Сергиева монастыря, книжник, профессиональный писец, автор сборника Четьи-минеи.
 Тулупов, Евтихий (? — 1915) — иеромонах Богородицкой-Площанской пустыни, Брянского уезда, Орловской губернии, военный полковой священник.
 Тулупов, Кирилл Сергеевич (род. 1988) — российский профессиональный хоккеист, защитник.
 Тулупов, Сергей Валерьевич (род. 1973) — белорусский самбист.

Тулупова 
 Тулупова, Валентина Яковлевна (1914—2003) — советская российская артистка балета.
 Тулупова, Светлана Владимировна (род. 1991) — белорусская гребчиха-каноистка.
 «Прасковья Тулупова» — второстепенный персонаж книги А. Н. Толстого «Граф Калиостро», её экранизации «Формула любви» и прозвище фигурировавшей там мраморной статуи из реквизита «Мосфильма».

См. также 
 Тулуп